The Way of the World est une expression anglaise qui signifie le train du monde. Il peut faire référence à :

Cinéma et télévision 
 Le Train du monde, (The Way of the World en anglais), une comédie de la Restauration, écrite par le dramaturge anglais William Congreve, jouée pour la première fois en 1699, puis publiée en 1700 ;
 The Way of the World, un film muet américain réalisé par Lloyd B. Carleton et sorti en 1916 ;
 The Way of the World, série télévisée de 1955 avec Eva Gabor, Tom Tryon, Louise Allbritton, Anne Burr.